Madame X steht für:

 Madame X (Gemälde), ein Gemälde von John Singer Sargent
 Madame X (Bisson), Theaterstück (1908) von Alexandre Bisson
 das Pseudonym von Alice Verlet (1873–1934), belgische Opernsängerin (Sopran)
 Madame X (Album), Studioalbum von Madonna (2019)

Madame X ist der Titel mehrerer Verfilmungen des Stücks von Alexandre Bisson:
 Madame X (1916) von George F. Marion
 Madame X (1920) von Frank Lloyd
 Madame X (1929) von Lionel Barrymore
 Madame X (1937) von Sam Wood und Gustav Machatý
 Madame X (1954) von Orestis Laskos
 Madame X (1966) von David Lowell Rich
 Madame X (1981) von Robert Ellis Miller